Finalen av A-League 2010/2011 var den sjätte finalen av A-League och spelades den 20 mars 2011, där Brisbane Roar tog emot Central Coast Mariners.

Grundserien

Lagens väg

Matchen
{{Resultat med trupp
|bild                = BR-CCM 2011-03-13.svg
|datum               = 13 mars 2011
|tid                 = 
|lag1                = Brisbane Roar
|lag2                = Central Coast Mariners
|resultat            =  2 – 2
|halvtid             = 0 – 0
|efl                 = ja
|mål1                = Henrique Andrade Silva Erik Paartalu   
|mål2                =  Adam Kwasnik Oliver Bozanic
|straffresultat      = 4 – 2
|straffar1           = Ivan Franjic Erik Paartalu Matt McKay Henrique Andrade Silva 
|straffar2           =  John Hutchinson Alex Wilkinson Daniel McBreen Pedj Bojić
|arena               = Suncorp Stadium
|spelplats           = Brisbane, Queensland
|publik              = 50168
|domare              =Matthew Breeze
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare =Ben WilsonBrad Hobson
|fjärdedomare        =Strebre Delovski
|femtedomare         = 
|kitlag1=

|trupplag1 = 
|kitlag2=

|trupplag2 = 
}}

Källor
 Officiell hemsida
 Rsssf.com

Referenser

2011